Kram kan syfta på

 Kram – en omfamning mellan personer
 Kram – en dansfattningen i argentinsk tango
 Kramsnö – snö som kan formas till exempelvis snöbollar
 Kram (bok) – en bok av Hans-Eric Hellberg
 Kram Lake – en sjö i Kanada